Катушка — многозначный термин.
 Катушка (тара) — полый внутри цилиндр, стержень с кружками на концах для наматывания на него тесьмы, ниток, проволоки.
 Катушка зажигания — неотъемлемая часть системы зажигания двигателя внутреннего сгорания (кроме дизельного).
 Катушка индуктивности — катушка из провода с изолированными витками. Применяется в электронике и электротехнике.
 Катушка кабельная, она же катушка Пупина  — катушки индуктивности, последовательное включение которых через определённое расстояние обеспечивает увеличение дальности передачи телеграфных и телефонных сообщений по кабелям связи.
 Катушка Румкорфа — индукционная катушка, генерирующая токи высокой частоты. Изобретена немецким конструктором Генрихом Румкорфом в 1851 году.
 Катушка Теслы (трансформатор Теслы) — электрическое устройство трансформаторного типа, служащее для возбуждения высоковольтных до 1 В колебаний высокой частоты (до 1,5 Гц). Изобретена австро-венгерским инженером Николой Теслой в 1891 году.
 Катушка рыболовная — важная часть рыболовной снасти.
 Катушка — представитель семейства (катушки) пресноводных пресмыкающихся брюхоногих моллюсков отряда сидячеглазых.
 Катушка — цирковой реквизит в виде полого металлические цилиндра, используемого в различных цирковых номерах в несколько ярусов для усложнения исполняемых трюков по сохранению баланса.
 Катушка (разг.) — мера покупаемых ниток, намотанных на такой стержень.
 Катушка — простейшая обмотка.

См. также 
 Бобина

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/ БСЭ]
 [dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova Словарь русского языка С. И. Ожегова]
 [dic.academic.ru/contents.nsf/avto Автомобильный словарь]
 Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова